Caillat ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Caillat (* 1955), französischer Perkussionist
 Christian Caillat (* 1974), französischer Handballspieler
 Claude Caillat (1918–2008), Schweizer Diplomat
 Colbie Caillat (* 1985), US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
 Colette Caillat (1921–2007), französische Indologin
 Dominique Caillat (* in Washington D.C.), Schweizer Autorin
 Isabelle Caillat (* 1978), Filmschauspielerin
 Philippe Caillat (* 1948), französischer Jazzgitarrist

Siehe auch:
 Cayat